Classement par ordre d'année de naissance

 Aleksander Zasławski
 Władysław Dominik Zasławski (vers 1616-1656) était un noble polonais, membre de la famille Zasławski,  ordynat d'Ostroh, grand écuyer de la Couronne.
 Aleksander Janusz Zasławski (1650–1682) prince polonais,  ordynat d'Ostroh, il est le dernier représentant mâle de la famille Ostrogski